Saive ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Saivé (1900–1981), belgischer Radrennfahrer 
 Jean le Saive (auch Jean de Namur, Le Vieux Saive; 1540–1611), flämischer Geschichts-, Porträt- und Wappenmaler des Barock

 Jean-Michel Saive (* 1969), belgischer Tischtennisspieler
 Philippe Saive (* 1971), belgischer Tischtennisspieler

Saive ist der Name folgender Orte:
 Saive (Belgien) (historisch Sayve), ehemalige belgische Ortschaft, jetzt ein Teil der Gemeinde Blegny